Les carbatinae étaient des chaussures répandues dans la vie civile romaine. Une carbatina est une chaussure unisexe très simple, faite pour ceux qui ne pouvaient pas se permettre un calcei (demi-bottine montante) ou une chaussure fermée de qualité et d'élaboration supérieures. Son utilisation s'étend d'avant Rome à après Rome, car c'est une chaussure polyvalente et confortable qui peut être portée avec ou sans udones 

Les carbatinae étaient des chaussures faites d'une seule pièce de cuir coupée et reliée à des lacets en cuir, lesquels finissaient par fermer complètement les carbatinae. Cela leur permet d'être très ajustables au pied.

Les carbatinae semblent avoir été très populaires, si l'on en juge par les découvertes faites sur les différents sites ; 116 exemplaires ont par exemple été trouvés à Saalburg.

Notes et références 

Type de chaussures
Vêtement sous la Rome antique